Испанская живопись XVII века, Живопись испанского Золотого века, эпохи барокко — эпоха наивысшего расцвета испанского изобразительного искусства.

Характерные черты 
Исследователь испанского искусства Татьяна Каптерева отмечает следующие характерные черты живописи данного периода:
 преобладание остроты наблюдения натуры над художественным воображением
 концентрация внимания на человеке, с исключением других пластов восприятия реальности (это вело к слабому развитию пейзажа и своеобразному, внесюжетному развитию бытового жанра).

Изображение человека при этом ограничивалось, по большей части, религиозной тематикой, и единственным светским жанром, который поощрялся, был портрет.

Важным фактором формирования испанского искусства была идеология. В этот период в Испании действовало огромное количество монашеских орденов, имевших большую материальную и духовную власть. Именно они выступали основными заказчиками произведений искусства. Кроме того, в 1-й пол. XVII века было слабо развито ремесло фрески, и замещать её при украшении храмов приходилось станковой живописью.

Период становления испанской живописи — это конец XVI — 1-я четверть XVII века, когда активно развиваются местные школы (Севилья, Валенсия, проч.), а также на испанскую почву проникают и активно адаптируются приемы караваджизма.

Живописные школы

Школа Филиппа III 
 — школа придворных живописцев, сложившаяся во время царствования Филиппа III.
 Бартоломе Гонсалес (Bartolomé González)
 Доминго Каррион (Domingo Carrión)
 Педро Антонио Видаль (Pedro Antonio Vidal)
  (Rodrigo Villandrando)
 Фелипе де Лианьо (Felipe de Liaño)
 Херонимо де Кабрера (Jerónimo de Cabrera)
 Фелипе Дириксен (Felipe Diricksen)

Кастильский тенебризм 
 — течение караваджистского тенебризма, сложившееся в Кастилии.
 Хуан Фернандес Наваррете (Juan Fernández Navarrete)

Эскориальский испанизм 

 Бартоломе Кардучо (Bartolomé Carducho)
 Франсиско Лопес (Francisco López)
 Хуан де Сото (Juan de Soto)

Мадридская школа 1-й пол. XVII века 
 Висенсио Кардучо (Vicencio Carducho)
 Фелис Кастело (Feliz Castelo)
 Франсиско Фернандес (Francesco Fernández)
 Педро де Обрегон (Pedro de Obregón)
 Эухенио Каксес (Eugenio Caxes)
 Антонио Ланчарес (Antonio Lanchares)
 Диего Поло (Diego Polo)
 Педро Вальпуэста (Pedro Valpuesta)
 Луис Фернандес (Luis Fernández)
  (Ángelo Nardi)
 Хуан Баутиста Майно (Juan Bautista Maino)
 Антонио Ариас Фернандес (Antonio Arias Fernández)
 Хуан Монтеро де Рохас (Juan Montero de Rojas)

Валенсийская живопись 
 Франсиско Рибальта (Francisco Ribalta)
 Хуан де Рибальта (Juan de Ribalta)
 Школа Рибальты
 Хусепе Рибера
 Херонимо Хасинто де Эспиноса
 Эстебан Марч (Esteban March)
 Мигель Марч (Miguel March)

Живопись в Мурсии 
 Матео Гиларте (Mateo Gilarte)
 Николас де Вильясис (Nicolás de Villacís)
 Хуан де Толедо (Juan de Toledo)

Толедский тенебризм 
 — течение караваджистского тенебризма, сложившееся в Толедо.
 Блас дель Прадо (Blas del Prado)
 Луис Тристан (Luís Tristán)
 Антонио Писарро (Antonio Pizarro)
 Педро де Орренте (Pedro de Orrente)
 Пабло Понтонс (Pablo Pontons)
 Хуан Антонио Кончильос (Juan Antonio Conchillos)
 Кристобаль Гарсия Сальмерон (Cristóbal García Salmerón)

Севильская школа 
 Франсиско Пачеко
 Алонсо Васкес (Alonso Vázquez)
 Антонио Моэдано (Antonio Mohedano)
 Хуан де Роэлас (Juan de Roelas)
 Хуан де Кастильо (Juan de Castillo)
 Пабло Леготе (Pablo Legote)
 Франсиско Эррера Старший
 Кристобаль Рамирес (Cristóbal Ramírez)

Вальядолидская школа 
 Педро Диас Минайя (Pedro Díaz Minaya)
 Бартоломе де Карденас (Bartolomé de Cárdenas)
 Франсиско Мартинес (Francisco Martínez)
 Сантьяго Моран (Santiago Morán)
 Диего Валентин Диас (Diego Valentín Diaz)
 Фелипе Хиль де Мена (Felipe Gil de Mena; 1600—1674)
 Фелипе-и-Мануэль Хиль де Мена (Felipe y Manuel Gil de Mena)
 Диего Диес Ферререс (Diego Díez Ferreres)
 Томас де Прадо (Tomás de Prado)
 Агустин Бара (Agustín Bará)
 Амаро Алонсо (Amaro Alonso)
 Симон Пети (Simón Peti)

Арагонская живопись 
 Педро Нуньес (Pedro Nuñez)
 Хусепе Мартинес
 Фра Антонио Мартинес (fray Antonio Martínez)
 Франсиско Вера Кабеса де Вака (Francisco Vera Cabeza de Vaca)
 Бартоломе Висенте (Bartolomé Vicente)
 Висенте Вердусан (Vicente Verdusán)
 Франсиско Хименес (Francisco Jiménez)
 Хуан Гальван
 Франсиско де Артигас (Francisco de Artigas)

Каталанская и балеарская школа 
 Фра  (fray Joaquín Juncosa)
 Луис Паскуаль Гаудино (Luis Pascual Gaudín)
 Лос Коттос (Los Cottos)

Бодегонес и флорерос 
 — мастера испанской живописи, писавшие натюрморты из повседневной жизни (бодегон) и букеты (флореро).
 Хуан Санчес Котан (Sánchez Cotán)
 Фелипе Рамирес (Felipe Ramírez)
 Алехандро Лоарте (Alejandro Loarte)
 Хуан ван дер Хамен (Juan van der Hamen)
 Блас де Ледесма (Blas de Ledesma)
 Хуан де Арельяно (Juan de Arellano)
 Бартоломе Перес (Bartolomé Perez)
 Педро Кампробин (Pedro Camprobín)

Сурбаран и его школа 
 Сурбаран
 Хуан де Сурбаран (сын) (Juan de Zurbarán)
 Хосефа де Айяла (де Обидос) (Josefa de Ayala o de Obidos)
 Франсиско и Мигель Поланко (Francisco y Miguel Polanco)
 Бернабе де Айяла (Bernabé de Ayala)

Веласкес и мадридская школа 
 Диего Веласкес
 
 Хуан де Пареха
  (Jusepe Leonardo)
  (Antonio Puga)
 Антонио де Переда
  (Alonso del Arco)
 Хосе Антолинес (José Antolínez)
 Фра Хуан Андрес Ризи де Гевара (fray Juan Andrés Rizi de Guevara)
 Хуан Антонио де Фриас-и-Эскаланте
 Франсиско Камильо (Francisco Camilo)
 Франсиско Кольянтес (Francisco Collantes)
 Хуан де ла Корте (Juan de la Corte)
 Франсиско Риси (Francisco Rizi)
 Исидоро Арредондо (Isidoro Arredondo)
 Диего Гонсалес де Вега (Diego González de la Vega)
 Себастьян де Эррера Барнуэво (Sebastián de Herrera Barnuevo)
 Франсиско де Солис (Francisco de Solís)
 Франсиско де Эррера «эль Мосо» (Francisco de Herrera «el Mozo»)
 Матиас де Торрес (Matías de Torres)
 Хуан Карреньо де Миранда
 Матео Сересо (Mateo Cerezo)
 Хуан де Кабесалеро (Juan de Cabezalero)
 Хосе Хименес Доносо (José Jiménez Donoso)
 Франсиско Игнасио Руис де ла Иглесиа (Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia)
 Себастьян Муньос (Sebastián Muñoz)
 Антонио Паломино

Кордовская школа 
 Хуан Луис Самбрано (Juan Luiz Zambrano)
 Хосе де Сарабиа (José de Sarabia)
 Антонио дель Кастильо (Antonio del Castillo)
 Себастьян Мартинес (Sebastián Martínez)
 Фра Хуан де Гусман (fray Juan de Guzmán)
 Антонио Гарсия Рейносо (Antonio García Reynoso)
 Эстебан Вела Кото (Esteban Vela Coto)

Гранадская школа 
 Педро Раксис (Pedro Raxis)
 Хосе де Сиесар (José de Ciézar)
 Алонсо Кано
 Бенито Родригес де Бланес (Benito Rodríguez de Blanes)
 Хосе де Кастильо (José de Castillo)
 Хуан Леандро де ла Фуэнте (Juan Leandro de la Fuente)
 Алонсо де Меса (Alonso de Mesa)
 Хуан де Севилья (Juan de Sevilla)
 Педро Атанасио де Боканегра (Pedro Atanasio de Bocanegra)
 Педро де Мойя (Pedro de Moya)
 Мигель Манрике (Miguel Manrique)
 Хосе Рисуэньо (José Risueño)

Севильская школа 
 Мурильо
 Себастьян Гомес, «мулат Мурильи» (Sebastián Gómez, el mulato de Murillo)
 Хуан Симон Гутьеррес (Juan Simón Gutiérrez)
 Менесес Осорио (Meneses Osorio)
 Андрес Перес (Andrés Pérez)
 Хуан Гарсон (Juan Garzón)
 Алонсо Мигель де Тобар (Alonso Miguel de Tobar)
 Хосе де Рубира (José de Rubira)
 Бернардо Херман Льоренте (Bernardo Germán Llorente)
 Эстебан Маркес (Esteban Márquez)
 Педро де Вильявисенсио (Pedro de Villavicencio)
 Игнасио де Ириарте (Ignacio de Iriarte)
 Матиас де Артеага-и-Альфаро (Matías de Arteaga y Alfaro)
 Франсиско Антолинес (Francisco Antolínez)
 Хуан де Вальдес Леаль (Juan de Valdés Leal)
 Лукас Вальдес (Lucas Valdés)

Литература 
 Малицкая К. М. Испанская живопись XVI—XVII вв. М., 1947.
 Каптерева Т. П. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1956.
 Левина И. М. Искусство Испании XVI—XVII веков. М., 1965.
 Гуецкий Н. С. Испанский живописный портрет XVII века в музеях СССР. Автореферат диссертации. Л., 1971.
 Каганэ Л. Л. Тициан и испанский портрет XVI—XVII вв. // Проблемы культуры итальянского Возрождения: сб. ст. С. 136—151. Л., 1979.
 Виноградова Т. Н. Испанская живопись XV-начала XX веков. Каталог.- СПб.:ИПЦ СПГУТД, 2008, 104 с. ISBN 978-5-7937-0406-9
 Виноградова Т. Н. Картины испанских мастеров в собрании Государственного музей истории религии // Труды Государственного музея истории религии. Вып.5. СПб., 2005.
 Victor Stoichi, ed. Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art (1997)

Изобразительное искусство Испании
Искусство XVII века